est la formule chimique :
 du silicate d'alumine, un silicate d'aluminium ;
 de trois minéraux également qualifiés de silicates d'alumine :
 l'andalousite, le polymorphe de basse pression,
 la sillimanite, le polymorphe de haute température,
 le disthène, le polymorphe de haute pression.

Aluminium (minéral)
Silicate (minéral)